Arville kan syfta på:

 Arville, Loir-et-Cher, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher
 Arville, Seine-et-Marne, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne